Le nom Johann Georg Gmelin est porté par les personnes suivantes :
 Johann Georg Gmelin (1652–1705), médecin allemand ;
 Johann Georg Gmelin (1674–1728), apothicaire et chimiste allemand ;
 Johann Georg Gmelin (1709–1755), explorateur, botaniste, et chimiste allemand ;
 Johann Georg Gmelin (1810–1854), peintre allemand.

Voir aussi 

  : autres personnes portant le même nom de famille.